

Toponymes 
 Mistissini, une municipalité de village cri du Québec
 Mistissini, une terre réservée crie au Québec

Autres 
 Nation crie de Mistissini, une bande indienne au Québec

Homonymie de toponyme